Royal Cambodian Air Force é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2005.

Clubes de futebol do Camboja